Куакомол има више значења:

 Куакомол (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куакомол (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику